Плав —  потік
 Плав — невеликі мулувато-торф'янисті плавучі утворення з коренів і стебел очерету, рогозу, вкриті рослинами
 Плав — ділянка трясовини, де під шаром рослинності є вода

Плав — річка в Україні, права притока Ствиги

Плав — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства

Плав — місто в Чорногорії
 Плав — община в Чорногорії

Примітки

Посилання